A 741-es számú regionális autóbusz Érd, autóbusz-állomás és Tárnok, autóbusz-forduló között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Érd, autóbusz-állomásvégállomás||22
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|1||Érd, Kálvin tér||21
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|2||Érd, Széchenyi tér||20
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|3||Érd, Rómer Flóris tér||19
|align=left|
|-
|4||Érd, Szent László tér||18
|align=left|
|-
|5||Érd, Nagy Lajos utca||17
|align=left|
|-
|6||Érd, Munkácsy Mihály utca||16
|align=left|
|-
|7||Érd, Bagoly utca||15
|align=left|
|-
|8||Érd, Gém utca||14
|align=left|
|-
|9||Érd, tárnoki elágazás||13
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Érd–Tárnok közigazgatási határa
|-
|10||Tárnok, Rákóczi Ferenc utca||12
|align=left|
|-
|11||Tárnok, Hazatérők útja||11
|align=left|
|-
|12||Tárnok, vasútállomás||10
|align=left|
|-
|13||Tárnok, Hazatérők útja||9
|align=left|
|-
|14||Tárnok, Iskola||8
|align=left|
|-
|15||Tárnok, Posta||7
|align=left|
|-
|16||Tárnok, Dózsa György utca||6
|align=left|
|-
|17||Tárnok, 3 sz. óvoda||5
|align=left|
|-
|18||Tárnok, községháza||4
|align=left|
|-
|19||Tárnok, Marton utca||3
|align=left|
|-
|20||Tárnok, Malom büfé||2
|align=left|
|-
|21||Tárnok, Kultúrház||1
|align=left|
|-
|22||Tárnok, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Érd autóbuszvonalai
Tárnok autóbuszvonalai